Las Tuzas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Tuzas, Puebla, ort, Tuzamapan de Galeana, 
 Las Tuzas, Zacatecas, ort, Nochistlán de Mejía, 

Robotskapade Mexikoförgreningar